Вальтер Ломанн (1891—1955) — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал крігсмаріне.
 Ганс-Мартін Ломанн (1944—2014) — німецький публіцист та головний редактор психоаналітичного журналу Psyche.
 Гюнтер Ломанн (1895—1978) — німецький військово-повітряний діяч, генерал-лейтенант люфтваффе.
 Дітріх Ломанн (1909—1943) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Кеті Ломанн (* 1980) — американська актриса і фотомодель. Була Playmate чоловічого журналу «Playboy» у квітні 2001 року.

 1820 Логман — астероїд головного поясу.
німецькі прізвища